Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2010 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Кань-сюр-Мер и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 100 тысяч долларов и оплатой проживания.

В 2010 году турнир прошёл с 26 апреля по 2 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мария Елена Камерин
 в парном разряде —  Жюли Куэн и  Мари-Эв Пеллетье

Общая информация 
100-тысячник в департаменте Приморские Альпы в 2010-м году стал турниром-спутником связки турниров WTA в Штутгарте и Фесе и несмотря на это смог собрать достаточно сильный состав: семь из восьми сеянных участниц одиночного турнира входили накануне соревнования в первую сотню рейтинга, а возглавила эту элитную группу Ярослава Шведова (тогдашняя 44-я ракетка мира). Впрочем сеянная группа сравнительно рано выбыла из борьбы за титул: последняя её представительница — Кристина Барруа — уступила в полуфинале, а борьба за титул свелась к матчу Маши Зец-Пешкирич и Кайя Канепи. Обе в этот момент находились в одном из пиковых моментов карьеры, но в финале заметно сильнее оказалась эстонка, которая начиная с этого турнира постепенно стала выбираться из затяжного кризиса и за оставшийся год поднимется на сотню позиций в рейтинге.

В паре также свою силу доказали два несеянных альянса, а в финале опытный и сыгранный альянс Дарья Юрак / Мервана Югич-Салкич обыграл на решающем тай-брейке двух француженок: Стефани Коэн-Алоро и Кристину Младенович. Для юной уроженке Сен-Поль-сюр-Мера, очень скоро ставшей регулярно играть в финалах парных турниров соревнований Большого шлема, этот титульный матч стал самым статусным в тогдашней карьере.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кайя Канепи обыграла  Машу Зец-Пешкирич со счётом 6-3, 6-2.
 Канепи выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.
 Зец-Пешкирич уступает свой 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Мервана Югич-Салкич /  Дарья Юрак обыграли  Стефани Коэн-Алоро /  Кристину Младенович со счётом 0-6, 6-2, [10-5].
 Югич-Салкич выигрывает 1-й титул в сезоне и 32-й за карьеру в туре федерации.
 Юрак выигрывает 1-й титул в сезоне и 32-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Апрель 2010 года
Май 2010 года
2010